Sam Fox (Desloge, Missouri, 1929) is een Joods-Amerikaanse zakenman en voormalige Amerikaanse ambassadeur in België. Hij is de zoon van Joodse immigranten uit Oekraïne. Zijn moeder nam destijds in Antwerpen de boot naar Amerika.

Biografie 
Sam Fox is oprichter en topman van de investeringsmaatschappij Harbour Group Industries en een sponsor van de Republikeinse Partij van president George W. Bush (Bush junior). Hij doneerde zo'n $ 50.000 aan de anti-Kerry-campagnegroep Swift Boat Veterans For Truth.

Op 4 april 2007 werd Fox door president Bush II benoemd als ambassadeur in België tijdens het reces van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Een week eerder nog was gebleken dat een meerderheid van de Senaat tegen diens benoeming was.
 
In 2009 werd hij wegens het aantreden van president Barack Obama opgevolgd door de Democraat Howard W. Gutman.

Amerikaans ambassadeur
Amerikaans ondernemer